Joya può riferirsi a:

Joyà – spettacolo del Cirque du Soleil nella Riviera Maya, in Messico 
Joya – album del 1997 di Will Oldham
Joya - Flavor sodas – marca di soda al gusto di frutta di proprietà di The Coca-Cola Company
Joya – cantante R & B
Joya – una città nell'Uttar Pradesh, in India
Malalai Joya – politico afghano
Sara Joya – giocatrice di pallavolo peruviana
Joya Sherrill – cantante jazz americana e conduttrice televisiva per bambini